Територія островів Коралового моря ()  складається з групи невеличких та здебільшого ненаселених тропічних островів і рифів у Кораловому морі на північний-схід від австралійського штату Квінсленд. Єдиний населений острів - острів Вілліс.
Населення непостійне - це переважно співробітники метеослужб, що працюють вахтовим методом.

Географія 
Загальна площа морської акваторії островів - 780 тис. км², з яких площа суші становить менш як 3 км². Острови розміщуються на схід і південь від Великого бар'єрного рифу, і включають острови Геральд і Бекон, рифи Оспрей, групу островів Вілліс та п'ятнадцять інших груп рифів та островів.. У 1969 році острови оголошено територією Австралійського Союзу. З 1982 року рифи Лігоу та Коринга, а з 1987 рифи Елізабет і Мідлтон Сейлор оголошено заповідниками.

Примітки 

Острови Австралії
Безлюдні острови
Незавершені статті з географії Австралії